Иван Михайлович Уверов (1894—1953) — участник Гражданской войны в России, кавалер трёх орденов Боевого Красного Знамени.

Биография 
Родился а в селе Никитинское (Никитино) Кирилловского уезда Новгородской губернии, ныне Вологодской области.

В Советской армии с 1918 года. Окончил Петроградскую школу прапорщиков (1915). Во время Первой мировой войны штабс-капитан.

Обучался в Новгородской духовной семинарии в 1910 г., в Олонецкой духовной семинарии в 1911—1912 годах. (не закончил). С 1913 г. работал письмоводителем в г. Петрозаводске. Призван на действительную военную службу по призыву в Петрозаводске в феврале 1915 года. Был зачислен в 1-й Гвардейский стрелковый запасной батальон. После окончания Петроградской школы прапорщиков, был произведён в младшие унтер-офицеры — в чин прапорщика в августе 1915 года и назначен младшим офицером 10-й роты 9-го Гренадерского Сибирского полка. В сентябре-декабре 1915 года командовал 12-й, 10-й и 7-й маршевой ротами. С мая 1916 года — подпоручик.

С ноября 1916 года служил в 1-м Туркестанском (Туркменском) стрелковом полку. С 11 ноября 1916 года — поручик. В феврале 1917 г. зачислен в 29 Туркестанский стрелковый полк и назначен командиром ротой. С марта 1917 г. — временный командир 1 батальона. Приказом по армии и флоту от 8 марта 1917 г. награждён орденом Орден Святого Станислава III-й степени с мечами и бантом.
С 13 июня 1917 г. — командир 3 батальона. В декабре 1917 г. зачислен в 104 запасной пехотный полк. С 8 октября 1917 г. — штабс-капитан. Уволен из армии 29 января 1918 г.

С 13 августа 1918 г. по 15 марта 1919 года служил в Олонецком губернском военном комиссариате (г. Петрозаводск) в должности делопроизводителя отдела снабжения, квартирной части, заведующего I отделом административной части, и. о. начальника квартирной части.

Участвовал в борьбе с белогвардейскими частями на Олонецком и Шунгском фронтах с 25 мая 1919 г. по 29 июня 1919 г.

С октября 1919 года командовал ротой, затем батальоном, был помощником командира и командиром 92 стрелкового полка 11 Петроградской стрелковой дивизии.

Отличился при обороне Петрограда, командуя батальоном в бою 22 ноября 1919 г. у д. Усть-Чёрное, за что награждён орденом Красного Знамени.

Второй и третий ордена Красного Знамени получил за успешные боевые действия полка под его командованием, личное мужество и отвагу, проявленные в боях на Западном фронте в ходе войны с Польшей. Кроме того, за отличия в боях во время Лужской и Ямбургской операций в октябре-ноябре 1919 года был награждён 29 ноября этого же года Всероссийским Центральным исполнительным комитетом серебряными часами и портсигаром с надписью «Честному воину рабоче-крестьянской красной армии от ВЦИК РСФСР».

После демобилизации работал в Кирилловском военном комиссариате начальником Всевобуча, с 1926 по 931 гг. - председатель ревизионной комиссии Горицкого сельо, с 1931 г. — на Кандалакшском механическом заводе.
В 1930-х годах был депутатом Кирилловского городского и районного советов депутатов трудящихся, Кандалакшского городского совета.

В годы Великой Отечественной войны командовал полком народного ополчения в г. Кандалакша Мурманской области, начальником боевого снабжения завода, на посту которого много сделал для увеличения производства мин, автоматов, минометов для фронта, участвовал в организации истребительного батальона завода.

Умер 24 сентября 1953 года в Кандалакше, Мурманская область.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (ПАФ 8.03.1917)
 Также награждён медалями «За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

См. также 
 Список троекратных кавалеров ордена Красного Знамени до 1930 года

Память 
 Именем Уверова названа одна из центральных улиц Кандалакши и улица в городе Кириллов Вологодской области.
 В Кандалакше установлена памятная доска в честь И. Уверова.

Примечания

Ссылки 
 Фото И. М. Уверова дореволюционных времен на сайте Национального архива РК
 Дом на Сенаторке
 Удостоверение № 726 на имя техника административной службы флота рыбной промышленности 1-го ранга Уверова Ивана Михайловича. Мурманский областной музей
 Автобиография Ивана Михайловича Уверова
 Удостоверение об избрании депутатом Ивана Михайловича Уверова. от 25 декабря 1939 года."Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник"

Источники 
 ;
 Разин Е. Ф. Кандалакша. — Мурманск, 1991. — с.107.
 Газета Кандалакшский коммунист, 1985, 5, 7 ноября;
 Национальный архив Республики Карелия, ф. Р-573, оп.1, д.8/73, л.18, 43, 82об., 112об., 117, 192об.; 24/224, л.46об.; 43/381, л.12.

Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Участники Первой мировой войны (Россия)